Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier, se dispute du 20 au .

Angelique Kerber remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2015
Tennis en avril 2015